Maça (arma), arma o bastó cerimonial de mà consistent en un mànec i un capçal gruixut i pesant que serveix per ferir
 Maça (eina), eina manual formada per un mànec i un element de percussió usada per a colpejar eines de tall, assentar peces o altres tasques de percussió
 Maça (bola per música)
 Maça (llinatge), llinatge aragonès que formà diverses branques
 Maça (malabarisme), objecte utilitzat pels malabaristes